D50 ou D-50 peut faire référence à :
 Anémie par carence en fer, d'après la classification internationale des maladies ;
 Ferrari D50, une monoplace de Formule 1 ;
 Nikon D50, un appareil photographique reflex numérique fabriqué par Nikon ;
 Roland D-50, un synthétiseur commercialisé par la société Roland.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres